Видеоми́кшер () — устройство, используемое для выбора между несколькими различными источниками видеосигнала и в некоторых случаях для комбинирования (смешивания, микширования) видеоисточников и добавления к ним спецэффектов. Назначение видеомикшера аналогично микшерному пульту, коммутирующему и смешивающему звуковой сигнал.

Использование термина 
Чаще всего видеомикшеры применяются при многокамерных съёмках на телевидении для переключения или смешивания видеосигнала разных передающих камер, телекинопроекторов и видеомагнитофонов. Видеомикшеры являются неотъемлемой частью любого профессионального видеопроизводства, например, в телестудиях, в организациях, занимающихся кабельным телевидением, при изготовлении коммерческой видеопродукции, в передвижных телевизионных станциях (ПТС) или в студиях линейного видеомонтажа. Этим термином также может обозначаться человек, управляющий таким устройством.

Принцип действия и назначение 

Главная функция любого видеомикшера — выполнение переходов между разными источниками видеосигнала, незаметных на экране, то есть без нарушения синхронизации, вспышек и других помех. Для этого коммутация должна происходить в момент кадрового гасящего импульса с использованием внешнего синхрогенератора, независимого от коммутируемых источников видеосигнала.
Кроме простой коммутации разных изображений видеомикшер позволяет создавать более сложные монтажные переходы, такие как «шторка», «наплыв» и «затемнение». Технологически выполнение таких переходов многократно сложнее простой коммутации, и впервые возможность их выполнения появилась в 1966 году, благодаря компании GVG (в настоящее время Grass Valley). Переход может осуществляться как с помощью кнопок с заданным временем перехода, так и вручную с помощью Т-образного рычага (). Современные цифровые микшеры обеспечивают создание переходов между монтажными кадрами с использованием видеографики. До появления нелинейного монтажа использование видеомикшера было необходимо не только во время прямых трансляций, но и при монтаже для создания монтажных переходов.

По конструкции видеомикшеры делятся на моноблочные и модульные. Первые выполнены в едином корпусе и относительно недороги. Второй тип предполагает разделение панели управления и процессорного блока, в котором непосредственно совершается обработка изображения. Последний тип предназначен для крупных телестудий и позволяет коммутировать десятки различных источников.
С развитием вычислительной техники, появились программируемые видеомикшеры, представляющие собой мощный компьютер, производящий необходимые преобразования входных сигналов в соответствии с предварительно заданной последовательностью. Современные видеомикшеры используют последовательный цифровой интерфейс, пришедший на смену композитным сигналам, использовавшимся в качестве источника в видеомикшерах старых образцов.

См. также 
 Коммутационная панель
 Многокамерная съёмка

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Luff, John: "Production switchers  ". Broadcast Engineering, November 1, 2002
 Moore, Jeff: "Production Switcher Primer ". Ross Video Production Switcher Primer.
 VideoSolutions group "ODYSSEY Mixers Family  «.
 Monarch Innovative technology pvt ltd» ".

Технологии кино и видео